Фёдор Калистратович Ищенко (17 апреля 1922, село Ивница, теперь Андрушевского района Житомирской области — 2 января 2009, Киев) — советский военный деятель, политработник, член Военного совета — начальник Политуправления Южной группы войск, генерал-лейтенант. Депутат Верховного Совета УССР 9-10-го созывов (1975—1980). Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1940 году окончил среднюю школу.

В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил авиационную школу штурманов бомбардировочной авиации.

Участник Великой Отечественной войны с января 1942 года. Служил стрелком-бомбардиром ночного легкого бомбардировочного авиаполка, штурманом эскадрильи. С 1943 года — на партийно-политической работе: помощник начальника политического отдела 132-й бомбардировочной авиационной дивизии по комсомолу.

Член ВКП(б) с 1943 года.

После войны продолжил службу на политической работе в Советской Армии.

Окончил Военно-политическую академию имени Ленина.

Служил заместителем командира авиационного полка по политической части, начальником отделения организационно-партийной работы воздушной армии, начальником политотдела авиационной дивизии.

В 1962 — 1966 г. — начальник политотдела — заместитель командующего Военно-Воздушными Силами Забайкальского военного округа.

В 1966 — 1970 г. — заместитель начальника Политического управления Дальневосточного военного округа. В 1970 — 1972 г. — 1-й заместитель начальника Политического управления Дальневосточного военного округа.

В 1972 — 1980 г. — член Военного совета — начальник Политического управления Южной группы войск (Венгрия).

В мае 1980 — январе 1984 г. — член Военного совета — начальник Политического управления Северо-Кавказского военного округа.

С 1987 — в отставке.

С 1988 — 1-й заместитель председателя Украинского Республиканского Совета ветеранов войны и труда, 1-й заместитель председателя Совета Организации ветеранов Украины.

Был членом Украинской партии Справедливости — Союза ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, афганцев.

Проживал в городе Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Звание 
 старшина
 капитан
 генерал-майор
 генерал-лейтенант

Награды 
 два ордена Красного Знамени (1942;)
 три ордена Красной Звезды
 орден Отечественной войны 1-й ст. (11.03.1985)
 орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й ст.
 орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст.
 орден «За заслуги» 1-го ст. (2004)
 орден «За заслуги» 2-го ст. (1997)
 орден «За заслуги» 3-й ст.
 орден Богдана Хмельницкого 2-й ст.
 орден Богдана Хмельницкого 3-й ст.
 ордена
 медали

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 9-е скликання — 1975 р.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Похороненные на Байковом кладбище
Родившиеся в Андрушёвском районе
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС